Cette page contient les pages d'homonymie de Altenhof, Altenhoff et Altenhöfer.

Altenhof peut désigner une « vieille cour » en allemand (au sens du bâtiment).

Patronyme 

 Richard Altenhoff (1920-1944), résistant belge.

  (1804-1876), traducteur, journaliste et éditeur allemand ;
  dit Victor Petit (1921-1974), écrivain, journaliste et homme politique allemand.

Toponyme 

 Altenhof, commune d'Allemagne située dans l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Altenhof, commune de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein ;
 Altenhof, château estonien.

Voir aussi 
  (page d'homonymie sur la Wikipédia allemande), pluriel d'Altenhof

Patronyme germanique